Henry Arundell peut designer plusieurs personnalités :
 Henry Arundell (1607 - 1694),  baron Arundell de Wardour ;
 Henry Arundell (1740 - 1808),  baron Arundell de Wardour ;
 Henry Arundell (2002 -), joueur anglais de rugby à XV.